Dmitrij Jur'evič Kondrat'ev – ex cosmonauta russo
 Georgij Kondrat'ev – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico
 Maksim Kondrat'ev – hockeista su ghiaccio russo
 Nikolaj Dmitrievič Kondrat'ev – economista sovietico